SYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shelbyville, Tennessee (Stati Uniti)